Des élections sénatoriales partielles  ont lieu en Polynésie française le dimanche . Elles ont pour but d'élire les deux sénateurs représentant le pays au Sénat à la suite de l'annulation par le Conseil constitutionnel des élections sénatoriales de septembre 2014 qui avaient vu l'élection de Teura Iriti et de Vincent Dubois.

Contexte 

Lors des élections sénatoriales de 2014 en Polynésie française, deux sénateurs issus du Tahoeraa ont été élus dès le  Teura Iriti et Vincent Dubois. Considérant que le scrutin ne s'était pas déroulé dans les conditions normales, le Conseil constitutionnel annule ces élections le , ouvrant la voie à la convocation de nouvelles élections le dimanche  pour pourvoir ces deux sièges.

Le collège électoral, constitué des grands électeurs est identique à celui appelé à voter en .

Présentation des candidats et des suppléants

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections sénatoriales françaises de 2014
 Grands électeurs
 Liste des sénateurs de la Polynésie française
 Liste des sénateurs français (période 2014-2017)

2015
Senatoriale
sénatoriale
Mai 2015 en France
Politique en mai 2015
Élection en Océanie en 2015